Кодрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5969 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 14051,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Кодрі 
 Кодрі на сайті французького Національного інституту географії
 Туристичне бюро муніципалітету Кодрі 
 [ Розташування муніципалітету Кодрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор